La Serie B 2010-2011 è stata la 79ª edizione del campionato italiano di calcio di Serie B (la 75ª a girone unico), disputata tra il 20 agosto 2010 e il 29 maggio 2011 e conclusa con la vittoria dell', al suo sesto titolo. Fu la prima edizione gestita da una propria associazione, la Lega Serie B.

Capocannoniere del torneo è stato Federico Piovaccari () con 23 reti.

Stagione 
Iniziata il 20 agosto 2010 con un anticipo, è terminata il 29 maggio 2011. Le semifinali dei play-off si sono disputate il 2 e il 5 giugno, le finali il 9 e il 12 giugno. I play-out si sono giocati il 4 e il 12 giugno. La prima giornata si è disputata di domenica sera alle 20:45 con un anticipo il venerdì sera un posticipo il lunedì sera. La 2ª giornata si è giocata di sabato alle ore 18:30, con un anticipo al giovedì e un posticipo al lunedì ore 19:00. Dalla 3ª e fino alla 40ª giornata, ad eccezione dei turni infrasettimanali, le partite sono state giocate di sabato alle ore 15:00, con un anticipo al venerdì e un posticipo il lunedì sera, in entrambi i casi alle ore 20:45. Il turno del 23 aprile 2011 è stato disputato il giorno precedente per le feste di Pasqua. Le giornate nella cui settimana non si sono tenuti incontri di Serie A, comprese le ultime due giornate in cui le partite sono iniziate in contemporanea, le partite sono state disputate la domenica alle ore 15.00.
I turni infrasettimanali sono stati la 9ª giornata (13 ottobre 2010), 14ª giornata (9 novembre 2010) e 29ª giornata (1º marzo 2011).
Le soste sono coincise con le festività di Natale (25 dicembre) e Capodanno (1º gennaio).

Delle 22 squadre che la compongono, sette sono le nuove squadre rispetto all'edizione precedente: le prime tre sono le retrocesse dalla Serie A 2009-2010 ,  e , che hanno preso il posto delle promosse ,  e ; le altre quattro sono le promosse dalla Lega Pro Prima Divisione 2009-2010 , ,  (esordiente in Serie B) e , che a loro volta rimpiazzano l'esclusa  (salvatasi sul campo, ma esclusa per inadempienze finanziarie) e le retrocesse , ,  (di cui solo la squadra campana si è iscritta al campionato di Lega Pro Prima Divisione 2010-2011, mentre quella pugliese e quella lombarda ne sono state escluse per fallimento societario e sono ripartite rispettivamente dal campionato di Promozione e dalla Serie D).

La squadra detentrice del trofeo è il Lecce, premiato con la Coppa Ali della Vittoria il 30 maggio 2010.

Cambio di gestione 
Vista la scissione della Lega Nazionale Professionisti in Lega Serie A e Lega Serie B, avvenuta il 1º luglio 2010, da questa stagione il campionato cadetto sarà gestito dalla seconda delle due leghe.
A seguito della scissione delle due leghe e della sponsorizzazione della società di scommesse sportive austriaca bwin, è stato modificato anche il logo. Il pallone ufficiale per la Serie B sarà il Total 90 Tracer lc offerto dalla Nike che sarà simile a quello utilizzato dalle competizioni della Lega di Serie A; differenzierà solo per il fatto che il pallone di Serie B avrà solo il logo della Nike.

Avvenimenti 

 e Ancona sono escluse in prima battuta dalla Co.Vi.Soc. per inadempienze finanziarie, il Portogruaro viene escluso dalla Commissione Criteri Sportivi e Organizzativi per problemi burocratici (mancanza dell'organigramma societario). Tutte presentano ricorso contro l'esclusione nei termini fissati, ma con esiti diversi: il 16 luglio 2010 Ascoli e Portogruaro sono ammessi al campionato, l'Ancona ne viene invece esclusa. Gli anconitani presentano un appello al CONI contro l'esclusione, respinto.
Il 23 luglio è il termine ultimo per presentare le domande di ripescaggio. Le richieste pervenute alla Federazione sono quelle di , appena retrocessa dopo i play-out contro il  (0-0, 3-0), e , sconfitto nella finale play-off dal Pescara (2-2, 1-0).

Proprio nel pre-campionato della stagione è saltata la panchina del neo-promosso Portogruaro: Eugenio Corini lascia per divergenze con la società circa la rosa per la prima stagione in cadetteria dei veneti.
Al suo posto viene chiamato Fabio Viviani.

Il 3 agosto l'Ancona si presenta al TAR del Lazio senza aver rimediato alle proprie lacune finanziarie e si vede respingere il ricorso. Il 4 agosto è stata ufficialmente ripescata la Triestina.

Squadre partecipanti

Allenatori e primatisti

Classifica finale 

Legenda:
      Promosso in Serie A 2011-2012.
  Partecipa ai play-off o ai play-out.
      Retrocesso in Lega Pro Prima Divisione 2011-2012.

Regolamento:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria verrà stilata secondo la classifica avulsa tra le squadre interessate che prevede, in ordine, i seguenti criteri::
Punti negli scontri diretti.
Differenza reti negli scontri diretti.
Differenza reti generale.
Reti realizzate in generale.
Sorteggio.

Note:
L'Ascoli ha scontato 6 punti di penalizzazione .

Squadra campione

Risultati

Tabellone

Calendario

Spareggi

Play-off

Tabellone

Semifinali

Finali

Play-out

Statistiche

Squadre

Capoliste solitarie

Primati stagionali 
 Maggior numero di vittorie: Atalanta (22)
 Minor numero di sconfitte: Varese (6)
 Miglior attacco: Siena (67 gol fatti)
 Miglior difesa: Varese (34 gol subiti)
 Miglior differenza reti: Siena (+32)
 Maggior numero di pareggi: Varese (20)
 Minor numero di pareggi: Vicenza (9)
 Minor numero di vittorie: Frosinone e Triestina (8)
 Maggior numero di sconfitte: Portogruaro (22)
 Peggiore attacco: Triestina (34 gol fatti)
 Peggior difesa: Albinoleffe (66 gol subiti)
 Peggior differenza reti: Portogruaro (-24)
 Partita con maggiore scarto di gol: Siena - Varese 5-0 (5)
 Partita con più reti: Sassuolo - Frosinone 5-3 (8)
 Totale gol segnati: 1077 (42ª giornata)

Individuali

Classifica marcatori

Note

Altri progetti 

Calcio nel 2010
Calcio nel 2011
2010